Iryna Walerjeuna Leszczanka z d. Kryuko (biał.: Ірына Вале́р’еўна Лешчанка z d. Крыўко; ros.: Ирина Валерьевна Лещенко zd. Кривко, Irina Walerjewna Leszczenko zd. Kriwko; ur. 30 lipca 1991 w Siennie) – białoruska biathlonistka, mistrzyni olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw Europy.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2009 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Canmore. Była tam czwarta w biegu indywidualnym, czternasta w sprincie, ósma w biegu pościgowym i druga w sztafecie. Jeszcze trzykrotnie startowała w zawodach tego cyklu, zdobywając brązowe medale: w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Torsby w 2010 roku oraz biegu pościgowym podczas mistrzostw świata juniorów w Kontiolahti dwa lata później.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 grudnia 2011 roku w Hochfilzen, zajmując 46. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty wywalczyła dzień później, zajmując 40. miejsce w biegu pościgowym. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 17 grudnia 2017 roku w Annecy, gdzie bieg masowy ukończyła na trzeciej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła Francuzkę Justine Braisaz i Niemkę Laurę Dahlmeier. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2018/2019, kiedy zajęła 15. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku wspólnie z Darją Domraczewą, Dzinarą Alimbiekawą i Nadieżdą Skardino zdobyła złoto w sztafecie. Była tam też między innymi siedemnasta w sprincie i biegu pościgowym. Kilkukrotnie zdobywała także medale mistrzostw Europy, w tym złoty w sztafecie podczas mistrzostw Europy w Novym Měscie w 2014 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Linki zewnętrzne 
 
 

Białoruskie biathlonistki
Białoruscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie